Самусенко — українське прізвище.

 Самусенко Анатолій Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Самусенко Віктор Валентинович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Самусенко Олександра Григорівна (1922 — 3 березня 1945) — радянська офіцер зв'язку, капітан. Під час Великої Вітчизняної війни була командиром танка Т-34.
 Самусенко Тетяна Дмитрівна (рос. Татьяна Дмитриевна Самусенко, нар. 2 лютого 1938, Мінськ, БРСР, СРСР — 24 січня 2000, Мінськ, Білорусь) — радянська фехтувальниця.